Клэр Энн Ри́чардс (; 17 августа 1977, , , Мидлсекс, Англия, Великобритания) — английская певица, автор песен и танцовщица.

Биография 
Клэр Энн Ричардс родилась 17 августа 1977 года в  (графство Миддлсекс, Англия, Великобритания).

Карьера 
Клэр начала свою музыкальную карьеру в 1997 году, став участницей музыкальной поп-группы «Steps», которая распалась в 2001 году, но воссоединилась в 2011 году. В составе группы Ричардс записала 6 студийных альбомов: 
 Step One (1998)
 Steptacular (1999)
 Buzz (2000)
 Gold: Greatest Hits (2001)
 Another You Another Me (2002)
 Light Up the World (2012).

Личная жизнь 
 В 2003—2005 годы Клэр была замужем за Марком Уэббом.
 С 1 ноября 2008 года Клэр замужем во второй раз за Рисом Хиллом.
 У супругов есть двое детей — сын Чарли Хилл (род. 08.05.2007) и дочь Дейзи Хилл (род. 29.12.2009).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Майлин Класс